Дедня — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дедня — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Дедня — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Дедня — деревня в Жуковском районе Калужской области.